Пётр Скаржинский:
 Скаржинский, Пётр Васильевич (1881—1956) —  волынский губернатор.
 Скаржинский, Пётр Михайлович (?—1805) — генерал-майор, астраханский губернатор и правитель Кавказского наместничества.